Ernesto de la Cruz ist

der Name des argentinischen Tangomusikers Ernesto De La Cruz (Musiker) (1898–1985)
der bürgerliche Name des philippinischen Schauspielers und Martial-Arts-Kämpfers Weng Weng (1957–1992)